derwisj, een islamitische mysticus
Dervish (band), een Ierse band
Dervish (konvooi), een militaire operatie in de Tweede Wereldoorlog
Dervish (album)